Hans Gelderblom ist der Name folgender Personen:

* Hans Gelderblom (Baumeister) (1879–1966), deutscher Baumeister
 Hans Gelderblom (Mediziner) (* 1939), deutscher Virologe